Taula de divisors dels nombres de l'1 al 1000. Aquells que només poden dividir-se per la unitat i per ells mateixos s'anomenen nombres primers.

 Els divisors en negreta indiquen un nombre primer (exemple: el nombre 29)
 d(n) és el nombre de divisors positius de n, incloent-hi 1 i el mateix n
 σ(n) és la suma de tots els divisors positius de n, incloent-hi 1 i el mateix n. Quan σ(n)- n=n, s'indica amb negreta (exemple: el nombre 496)

Nombres naturals